CRH, sigle composé des trois lettres C, R et H, peut faire référence à :
 Complémentaire retraite des hospitaliers ; 
 Commission royale d'histoire, instituée en 1834 à Bruxelles, royaume de Belgique ;
 China Railway High-speed, nom générique des trains à grande vitesse chinois ;
 Corticotropin-releasing hormone (en français, corticolibérine) ;
 conseiller en ressources humaines, qui travaille en collaboration avec le directeur des ressources humaines (DRH) ;
 CRH plc, une entreprise irlandaise, productrice de matériaux de construction.
 Centre de recherches historiques de l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), à Paris ;
 Caisse de refinancement de l'habitat (ex-Caisse de refinancement hypothécaire), un organisme français de refinancement sécurisé de crédits immobiliers.

 Compte rendu d'Hospitalisation

CRH est un code qui peut faire référence à :
 Cherribah, Queensland, Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports/C.